Eat to the Beat () — четвёртый студийный альбом американской группы Blondie, сертифицирован как платиновый в Соединенных Штатах, где год продержался в чарте Billboard. Хотя альбом и достиг в Америке только 17-й позиции, но по версии того же Billboard входит в десятку лучших альбомов 1980 года. Также пластинка стала № 1 в Великобритании в октябре 1979 года и была сертифицирована как платиновая по версии BPI.

Об альбоме 
Альбом записан в различных стилях, здесь представлены и поп, и панк, регги, фанк и колыбельная. Три сингла с альбома были выпущены в Великобритании («Dreaming», «Union City Blue» и «Atomic»). «The Hardest Part» был выпущен в качестве второго сингла в США вместо «Union City Blue». Согласно аннотациям буклета к сборнику 1994 года The Platinum Collection песня «Slow Motion» была изначально запланирована, как четвёртый сингл с альбома, Майк Чепмен даже сделал ремикс на этот трек. После неожиданного успеха «Call Me» (песня для фильма «Американский жиголо»), эти планы были отложены в долгий ящик и сингловый микс «Slow Motion» остался неизданным. Тем не менее, альтернативный микс на этот трек под названием «The Stripped Down Motown Mix» выпускался Chrysalis/EMI в середине 1990-х годов.

Eat to the Beat был переиздан лейблом EMI в 1994 году и EMI-Capitol в 2001 году с четырьмя бонус-треками. Ремастеринг 2001 года был снова переиздан в 2007 году (26 июня в США и 2 июля в Великобритании), но уже без четырёх бонус-треков. В это же время был переиздан и видеоальбом на DVD.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

Blondie:
 Дебби Харри — вокал
 Крис Стейн — гитара
  — ударные
  — клавишные; бэк-вокал на «Die Young Stay Pretty» и «Victor»
  — бас-гитара
  — гитара; бэк-вокал на «Die Young Stay Pretty» и «Victor»

Приглашённые музыканты:
 Майк Чепмен — бэк-вокал на «Die Young Stay Pretty» и «Victor»
 Донна Дестри — бэк-вокал на «Living in the Real World»
 Роберт Фрипп — гитара на «Atomic»
 Элли Гринвич — бэк-вокал на «Dreaming» и «Atomic»
 Лорна Лафт — бэк-вокал на «Accidents Never Happen» и «Slow Motion»
 Рэнди Хеннес — гармоника на «Eat to the Beat»

Технический персонал:
 Майк Чепмен — продюсер
  — звукорежиссёр
 Питер Колман — звукорежиссёр
 Стив Холл — мастеринг
 Кевин Флаэрти — продюсер переиздания 2001 года
 Билли Басс — арт-директор
  — фотография обложки и художественное оформление
  — разработка шрифта, дизайн

Видеоальбом 

Blondie также выпустили видеоальбом, где содержались музыкальные видео на каждую из 12 песен пластинки. Это был первый подобный проект в поп и рок-музыке. Большая часть музыкальных видео были сняты в Нью-Йорке и окрестностях, кроме «Union City Blue», который снят в доках Уихокена. Режиссёром всех съёмок был Дэвид Маллет, продюсировал Пол Флэттери. Видео первоначально распространялось как промо-VHS, позже было официально выпущено на видеокассетах и видеодисках в октябре 1980 года.

Список композиций

Позиции в хит-парадах и уровень продаж 

Еженедельные чарты:

Годовые чарты:

Сертификация

Примечания

Литература 
  via Rock’s Backpages
  via 
 
 

Альбомы Blondie
Альбомы Chrysalis Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios